Дорива́л Силве́стри Жу́ниор (; 25 апреля 1962, Араракуара, штат Сан-Паулу) — бразильский футболист, в настоящее время — тренер.

Биография 
Доривал Жуниор начал карьеру футболиста в команде родного города «Ферровиариа» в 1982 году. За следующие 6 лет он довольно часто менял команды, нигде не задерживаясь более двух лет. В 1988 году Доривал Жуниор стал выступать за первую в своей карьере «большую команду», «Коритибу», которая за три года до того выигрывала чемпионат Бразилии. Игра за этот клуб привлекла внимание одного из грандов бразильского футбола, «Палмейраса», и с 1989 по 1992 год Доривал Жуниор выступал за бело-зелёный клуб из Сан-Паулу, в составе которого провёл свыше полутора сотен матчей. Однако он так и не сумел выиграть за это время ни одного трофея.

Уже после ухода из этой команды «Палмейрас» впервые за 20 лет сумел стать в 1993 году чемпионом Бразилии. Зато сам Доривал Жуниор в составе другого бразильского гранда, «Гремио», в 1993 году выиграл чемпионат штата Риу-Гранди-ду-Сул. Завершил карьеру футболиста в 1995 году в «Жувентуде».

В 2003 году началась самостоятельная тренерская карьера Доривала Жуниора. До 2007 года это были известные крепкие, не относящиеся к числу лидеров бразильского футбола, но выступавшие на довольно высоком уровне (например, в Серии B). В их числе были «Жувентуде» и «Аваи», за которые Доривал выступал ещё в качестве футболиста.

С 2007 года Доривал Жуниор тренировал более статусные клубы — «Крузейро», амбициозную «Коритибу» (ещё один бывший клуб Доривала в бытность игроком), «Васко да Гама», «Сантос», «Атлетико Минейро». «Васко да Гама» в 2009 году Доривал Жуниор уверенно вывел из Серии B, куда клуб сенсационно вылетел в 2008 году.

В 2010 году Доривал Жуниор выиграл с «Сантосом» Кубок Бразилии и чемпионат штата Сан-Паулу. При нём раскрылись такие звёзды, как Неймар, Гансо, Алан Патрик. Во многом выстроенная Доривалом Жуниором команда уже под руководством Муриси Рамальо в 2011 году выиграла Кубок Либертадорес. Однако из-за конфликта тренера с Неймаром в итоге руководство «Сантоса» приняло решение уволить Доривала Жуниора. После этого Доривал возглавил «Атлетико Минейро».

В 2011 году был назначен на пост главного тренера «Интернасьонала». Вскоре завоевал с Интером свой первый международный трофей — Рекопу Южной Америки (континентальный Суперкубок), обыграв по сумме двух матчей аргентинский «Индепендьенте».

3 сентября 2014 года назначен главным тренером «Палмейраса». Контракт подписан до июня 2015 года. 8 декабря 2014 года руководство «Палмейраса» объявило, что не будет продлевать контракт с тренером.

9 июля 2015 года назначен главным тренером «Сантоса». Контракт подписан до декабря 2017 года. 4 июня 2017 года, через день после гостевого матча 4-го тура чемпионата Бразилии 2017 против «Коринтианса» (0:2), расторг контракт по обоюдному согласию.

5 июля 2017 года назначен главным тренером «Сан-Паулу». Контракт подписан до декабря 2018 года. 9 марта 2018 года, через день после поражения «Сан-Паулу» в гостевом матче 11-го тура чемпионата штата Сан-Паулу 2018 от «Палмейраса» (0:2), Доривал был уволен.

28 сентября 2018 года назначен главным тренером «Фламенго». Контракт подписан до конца сезона 2018.

27 декабря 2019 года назначен главным тренером «Атлетико Паранаэнсе». Контракт подписан на сезон 2020</small>.

28 марта 2022 года назначен главным тренером «Сеары». Контракт подписан до конца сезона 2022.

10 июня 2022 года в 3-й раз в тренерской карьере возглавил «Фламенго». Контракт подписан до декабря 2022 года.

Достижения

Как игрок 
 Чемпион штата Санта-Катарина (1): 1987
 Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул (1): 1993

Как тренер 
 Чемпион штата Санта-Катарина (1): 2004
 Чемпион штата Сеара (1): 2005
 Чемпион штата Пернамбуку (1): 2006
 Чемпион штата Парана (2): 2008, 2020
 Чемпион штата Сан-Паулу (2): 2010, 2016
 Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул (1): 2012
 Чемпион Бразилии в Серии B (1): 2009
 Обладатель Кубка Бразилии (2): 2010, 2022
 Обладатель Рекопы Южной Америки (1): 2011
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2022

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Ферровиария» Араракуара
Игроки ФК «Марилия»
Игроки ФК «Гуарани» Кампинас
Игроки ФК «Аваи»
Игроки ФК «Жоинвиль»
Игроки ФК «Сан-Жозе» Сан-Жозе-дус-Кампус
Игроки ФК «Коритиба»
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Жувентуде»
Игроки ФК «Матоненсе»
Игроки ФК «Ботафого» Рибейран-Прету
Игроки ФК «Крисиума»
Футбольные тренеры Бразилии
Тренеры ФК «Аваи»
Тренеры ФК «Атлетико Минейро»
Тренеры ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Тренеры ФК «Васко да Гама»
Тренеры ФК «Жувентуде»
Тренеры ФК «Интернасьонал»
Тренеры ФК «Коритиба»
Тренеры ФК «Крисиума»
Тренеры ФК «Крузейро»
Тренеры ФК «Палмейрас»
Тренеры ФК «Сан-Каэтано»
Тренеры ФК «Сан-Паулу»
Тренеры ФК «Сантос»
Тренеры ФК «Сеара»
Тренеры ФК «Спорт» Ресифи
Тренеры ФК «Ферровиария» Араракуара
Тренеры ФК «Фигейренсе»
Тренеры ФК «Фламенго»
Тренеры ФК «Флуминенсе»
Тренеры ФК «Форталеза»